Свин: 
 Свин — самец животного из семейства Свиньи.
 В древности, вариант имени Свен в языках Скандинавии
 Свин — прозвище музыканта Андрея Панова (1960—1998).
 С.В.И.Н. () — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени 2001 года.

См. также

Примечания